

Földrajz
Biharszentjános (rom. Sântion), Románia, Bihar megye
Morvaszentjános (szk. Moravský Svätý Ján, ném. Sankt Johann an der March), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Mosonszentjános, Jánossomorja településrésze, Győr-Moson-Sopron megye
Nagyszentjános, Győr-Moson-Sopron megye
Szentjános, Tatabánya-Felsőgalla része
Szentjános (szerb. Barice, ném. Sankt-Johann), Szerbia, Vajdaság
Szentjános egykori falu Kurtapatak (rom. Valea Scurtă) határában, Románia, Kovászna megye
Szentjánosháza (1899-ig Hlozsa, szk. Hloža) Bellus része, Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
Szentjánoshegy (rom. Nucet, ném. Johannisberg), Románia, Szeben megye
Szentjános-puszta, Érsekvadkert része